Białobrzegi ist der Name mehrerer Ortschaften in Polen:

 Białobrzegi, Stadt und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Masowien
 Białobrzegi, Dorf und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Karpatenvorland, siehe Gmina Białobrzegi (Powiat Łańcucki)
 Białobrzegi (Zamość), Dorf in der Landgemeinde Zamość in der Woiwodschaft Lublin
 Białobrzegi (Kock), Dorf in der Gmina Kock in der Woiwodschaft Lublin
 Białobrzegi (Pasłęk), Dorf in der Gmina Bodzanów in der Woiwodschaft Masowien
 Białobrzegi (Chotcza), Dorf in der Gmina Chotcza in der Woiwodschaft Masowien
 Białobrzegi (Nieporęt), Dorf in der Gmina Nieporęt in der Woiwodschaft Masowien
 Białobrzegi (Sterdyń), Dorf in der Gmina Sterdyń in der Woiwodschaft Masowien
 Białobrzegi (Augustów), Dorf in der Landgemeinde Augustów in der Woiwodschaft Podlachien
 Białobrzegi (Krosno), Stadtteil von Krosno in der Woiwodschaft Karpatenvorland